Aventura puede referirse a:

 Una aventura, una experiencia fuera de lo común, tenga o no consecuencias relevantes, y ya sea de corta o de larga duración.
 Aventura, un grupo musical dominicano-estadounidense.
 Aventura, una ciudad del condado de Miami-Dade, en el estado de Florida (Estados Unidos).
 La aventura, una película italofrancesa dirigida por Michelangelo Antonioni, y estrenada en 1960.

Además, puede hacer referencia a:
 El género de aventuras, un género artístico presente en varios medios, como la literatura, el cine, la historieta, la televisión, la radio, y los videojuegos:
 La novela de aventuras, un género de novelas.
 El cine de aventuras, un género cinematográfico.
 La historieta de aventuras, un género de historietas.
 El videojuego de aventura, un género de videojuegos.
 La aventura gráfica, un subgénero de los videojuegos de aventura.
 La aventura conversacional, otro subgénero de los videojuegos de aventura.
 El videojuego de acción-aventura, otro subgénero de los videojuegos de aventura.
 La Aventura de la Historia, una revista española de publicación mensual especializada en historia y arqueología, publicada desde 1998.
 La aventura original, el título que se le dio en España en 1989 al videojuego estadounidense Colossal Cave Adventure, creado en 1976.
 El deporte de aventura, una categoría de deportes.
 El turismo de aventura, una categoría de turismo.
 Esta aventura, el  álbum musical del cantante mexicano Emmanuel, publicado en 1994.
 Parque Mundo Aventura, un parque de atracciones ubicado en la ciudad de Bogotá (Colombia).
 Serie Aventura, una colección de libros juveniles escritos por Enid Blyton.